Кубок Болгарії з футболу 1968—1969 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вшосте здобув ЦСКА Септемврійско знаме (Софія).

1/16 фіналу 

|}
Між раундом 1/16 фіналу та груповим раундом відбулись наступні зміни серед клубів:
 Левські (Софія), Спартак (Софія) та Спортіст (Кремиковці) об'єднались у клуб Левські-Спартак (Софія).
 ЦСКА Червено знаме (Софія) та Септемврі (Софія) об'єднались у клуб ЦСКА Септемврійско знаме (Софія).
 Міньор (Перник) та Металург (Перник) об'єднались у клуб Кракра Пернишки (Перник).
 Славія (Софія) та Локомотив (Софія) об'єднались у клуб ЖСК-Славія (Софія). Місце клубу Локомотив (Софія) посів клуб Академік (Софія).

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1968–1969
Болгарія
Болгарія
1968 у болгарському спорті
1969 у болгарському спорті